The Complete Studio Recordings () — название ряда альбомов-компиляций и коробок-сборников различных исполнителей, часто выпускаемые ими как часть официальной дискографии. Наиболее известны записи следующих исполнителей:

 The Complete Studio Recordings (альбом ABBA)
 The Complete Studio Recordings (альбом The Doors)
 The Complete Studio Recordings (альбом Led Zeppelin)

Список не полон, многие другие музыканты также выпустили собрания композиций под этим названием.